Winniki peut désigner :

Toponymie
en Pologne

 Winniki, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Winniki, un village dans la voïvodie d'Opole
 Winniki, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale